Воскобойники () — село, Ялинцовский сельский совет, Кременчугский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5322487002. Население по переписи 2001 года составляло 60 человек.

Географическое положение 
Село Воскобойники находится в 5-и км от плотины Кременчугского водохранилища, на расстоянии в 0,5 км от сёл Ялинцы и Пухальщина. Местность вокруг села заболочена. Рядом проходит автомобильная дорога .

История 

 Есть на карте 1826-1840 года как Келебердяновка

 В 1911 году на хуторе Воскобойников жило 230 человек.
 В 1862 году на хуторе владельческом и казачем Воскобойников было 11 дворов и жило 69 человек.

Примечания